Сейфуллин — казахская фамилия; имеет женскую форму :
 Сейфуллин, Сакен (1894—1939) — основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель.



См. также 
 Сайфуллин
 Сейфуллино
 Сейфулин